Дом М. Н. Волконского — историческое здание в Москве, построенное в первой половине XVIII века, перестроенное в начале XIX века. Известен также как главное здание ГИТИСа. Объект культурного наследия федерального значения. Расположен в Малом Кисловском переулке, дом 6, строение 1.

История 
Дом построен в первой половине XVIII века. Он был главным домом обширной усадьбы. Скорее всего, на время постройки усадьбой владел генерал-аншеф, князь М. Н. Волконский. Позднее усадьбой владел тайный советник В. Н. Зиновьев, а в 1810 году её приобрёл купец Фридрих Ланг. Он сдавал помещения различным организациям, в том числе после московского пожара 1812 года во флигелях усадьбы временно размещалась Московская губернская гимназия. По состоянию на 1826 год, в главном доме размещалась глазная больница, а также, на среднем этаже, типография Августа Семена, которая признавалась одной из лучших в Москве. В ней было напечатано около тысячи книг. На третьем этаже дома в 1827 году квартировал поэт Адам Мицкевич. В 1858—1859 гг. в одном из зданий на участке жил С. Т. Аксаков, там же он скончался.

В начале 1900-х гг. усадьба перешла к В. И. Солдатёнкову (племяннику известного купца К. Т. Солдатёнкова). В 1902 году здание было арендовано Московским императорским филармоническим обществом, и в нём разместилось Музыкально-драматическое училище. В 1918 году оно было реорганизовано в Музыкально-драматический институт, с 1919 году это Государственный институт музыкальной драмы, с 1922 года — Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).

Ночью 28-29 марта 2013 года в здании произошёл пожар, серьёзно повредивший третий этаж. В 2014 году здание было восстановлено.

Архитектура 
От XVIII века сохранились рустованные лопатки на первом этаже, белокаменный карниз, а также оконные наличники на дворовом фасаде. К XVIII веку относится общая планировка здания, симметричная с боковыми ризалитами, и сводчатые перекрытия подвала и первого этажа. При перестройке XIX века здание получило обработку в стиле классицизма (простые сандрики над окнами, междуэтажные тяги), приобрело композицию парадного двора с боковыми флигелями на линии переулка. Массивный подъезд по центру главного фасада пристроен ещё позднее, первоначально ко входу на парадный (второй) этаж вела наружная лестница.

Примечания

Литература

Ссылки 
Федеральные объекты культурного наследия в Москве
Здания и сооружения Малого Кисловского переулка
Особняки Москвы